Isola Franklin – isola dell'Antartide
 Isola Franklin – isola della Groenlandia